|-
| 177001 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177002 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177003 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177004 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177005 - ||  || 14 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177006 - || 2003 BO || 24 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177007 - ||  || 23 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177008 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177009 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177010 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177011 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177012 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177013 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177014 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177015 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 177016 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177017 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 177018 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177019 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177020 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177021 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177022 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177023 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177024 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177025 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177026 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177027 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 177028 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177029 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177030 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177031 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177032 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177033 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177034 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177035 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177036 - ||  || 1 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177037 - ||  || 3 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177038 - ||  || 4 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177039 - ||  || 19 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177040 - ||  || 23 februarie 2003 ||  || 
|-
| 177041 - ||  || 23 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177042 - ||  || 25 februarie 2003 ||  || 
|-
| 177043 - ||  || 19 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177044 - ||  || 28 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 177045 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177046 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177047 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177048 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177049 - ||  || 8 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177050 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177051 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177052 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177053 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177054 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177055 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177056 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177057 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177058 - ||  || 11 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177059 - ||  || 11 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177060 - ||  || 11 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177061 - ||  || 12 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177062 - ||  || 24 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177063 - ||  || 24 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177064 - ||  || 26 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177065 ||  || 30 martie 2003 || Wrightwood || 
|-
| 177066 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177067 - ||  || 23 martie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 177068 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177069 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177070 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177071 - ||  || 25 martie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 177072 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177073 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177074 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177075 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177076 - ||  || 23 martie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 177077 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177078 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177079 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177080 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 177081 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177082 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177083 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177084 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177085 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177086 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177087 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177088 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177089 - ||  || 26 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 177090 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177091 - ||  || 26 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 177092 - ||  || 26 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 177093 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177094 - ||  || 27 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177095 - ||  || 28 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177096 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177097 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177098 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177099 - ||  || 30 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177100 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-